Karl Gall (1903-1939), Oostenrijks motorcoureur 
Karl Gall (1905-1943), Oostenrijks voetballer